Sphenia är ett släkte av musslor som beskrevs av Turton 1822. Sphenia ingår i familjen sandmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sandmusslor
Sphenia